Schurtz ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Nicolaus Schurtz (17. Jh.), deutscher Zeichner und Kupferstecher 
 Heinrich Schurtz (1863–1903), deutscher Ethnologe und Historiker

Siehe auch:
 Schurz